Koczała (plaats), plaats in Polen
 Koczała (gemeente), gemeente in Polen